Pirganj, sottodistretto del Bangladesh situato nel distretto di Rangpur
Pirganj, sottodistretto del Bangladesh situato nel distretto di Thakurgaon